Олонино — название населённых пунктов в России:

 Олонино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Олонино — деревня в Антроповском районе Костромской области.